towarzystwo –
 «czyjaś obecność przy kimś»
 «grono osób zaprzyjaźnionych lub grupa osób (też: jedna osoba) stanowiąca czyjeś najbliższe otoczenie»
 «organizacja, stowarzyszenie, zgrupowanie ludzi mających wspólne cele; też: spółka handlowa, przemysłowa»

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Towarzystwo – część miasta Siedliszcze (dawn. Towarzystwo Aleksandrowskie)
 Towarzystwo – część wsi Biała w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Towarzystwo – część wsi Gumienice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica

Inne 
 Towarzystwo – bollywoodzki thriller z 2002 roku
 Towarzystwo (osadnictwo)

Przypisy